1. Football Club Jemnicko je moravský fotbalový klub z města Jemnice, hrající v sezóně 2017/18 I.A třídu Kraje Vysočina (6. nejvyšší soutěž). Klub byl založen v roce 1919 pod názvem SK Jemnice.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu v zámeckém parku.

Historické názvy 

Zdroj:

 1919 – SK Jemnice (Sportovní klub Jemnice)
 2002 – TJ Sokol Jemnice-Vratěnín (Tělovýchovná jednota Sokol Jemnice-Vratěnín)
 2005 – 1. FC Jemnicko (1. Football Club Jemnicko)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj:

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální webové stránky 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Fotbalové kluby v Kraji Vysočina
Fotbalové kluby založené v roce 1919
1. FC
Sportovní kluby v okrese Třebíč
Fotbal v okrese Třebíč